Christian Köster bzw. Christian Koester ist der Name folgender Personen:

* Christian Köster (Regisseur) (1947–2019), deutscher Werbefilmregisseur
 Christian Philipp Koester (Christian Köster; 1784–1851), deutscher Maler und Restaurator